Bill McIver – cantante statunitense
 Blake McIver Ewing – attore e cantante statunitense
 Joel McIver – critico musicale e giornalista britannico
 Rose McIver – attrice neozelandese